The Mighty Macs steht für:

 The Mighty Macs, Athletikabteilung der Immaculata University, siehe Mighty Macs
 The Mighty Macs (Film), US-amerikanischer Film von Tim Chambers (2009)